

Musica
Doctor Doctor – album del gruppo musicale inglese UFO
Doctor Doctor/Lipstick Traces – singolo degli UFO

Televisione
Doctor Doctor – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1989 al 1991
Re di cuori (Doctor Doctor) – serie televisiva australiana trasmessa dal 2016